Lingüística: Català, llengua pròpia del poble català
 Antropologia, Etnologia i Sociologia:
 Català, individu pertanyent al poble català, vegeu Catalans
 Dret: Condició política de català.
 Geografia: Catala Island, illa a la Colúmbia Britànica, al Canadà

Vegeu també 
 Catalan

Enllaços externs 
 Inventari de catalans i Catalunyes